De Gids steht für:
 De Gids (Zeitschrift), Niederlande
 De Gids N.V., belgisches Unternehmen

Siehe auch:
 GIDS